Національна ліга В 1962—1963 — 16-й чемпіонат Швейцарії з хокею (Національна ліга В), чемпіоном став клуб Женева-Серветт.

Груповий етап

Група Захід

Група Схід

Фінал 
 Грассгоппер — Женева-Серветт 3:1/6:5

Джерела 
 Сезон 1963   

Чемпіонат Швейцарії з хокею
Швейцарія
Швейцарія